Наташа Џејн Ричардсон (; 11. мај 1963 — 18. март 2009) била је енглеска и америчка глумица. Била је члан чувене породице Редгрејв. Поред успешних филмских, забележила је и неколицину телевизијских улога.

Преминула је од повреда главе задобијених на скијању у Канади.

Филмографија 

|-
| 1968. || Јуриш лаке коњице || -{The Charge of the Light Brigade}- || Девојка са цвећем на венчању || 
|-
| 1983. || Свака слика прича причу || -{Every Picture Tells a Story}- || Г-ђица Бридл || 
|-
| 1986. || Готик || -{Gothic}- || Мери Шели || 
|-
| 1987. || Месец на селу || -{A Month in the Country}- || Алис Кич || 
|-
| 1988. || Пати Херст || -{Patty Hearst}- || Пати Херст || 
|-
| 1989. || Дебели човек и мали дечак || -{Fat Man and Little Boy}- || Џин Татлок || 
|-
| 1990. || Слушкињина прича || -{The Handmaid's Tale}- || Кејт || 
|-
| 1990. || Лагодност странаца || -{The Comfort of Strangers}- || Мери || 
|-
| 1991. || || -{The Favour, the Watch and the Very Big Fish}- || Сибил || 
|-
| 1992. || После поноћи || -{Past Midnight}- || Лора Метјуз || 
|-
| 1994. || Нел || -{Nell}- || Др Пола Олсен ||
|-
| 1994. || || -{Widows' Peak}- || Г-ђа Едвина Брум || 
|-
| 1998. || Замка за родитеље || -{The Parent Trap}- || Елизабет Џејмс || 
|-
| 2001. || Луди фризери || -{Blow Dry}- || Шели Ален || 
|-
| 2001. || Зидови Челсија || -{Chelsea Walls}- || Мери || 
|-
| 2002. || Ново јутро у Реноу || -{Waking Up in Reno}- || Дарлин Дод || 
|-
| 2002. || Собарица и сенатор || -{Maid in Manhattan}- || Керолајн Лејн || 
|-
| 2005. || Бела грофица || -{The White Countess}- || Грофица Софија Белинска || 
|-
| 2005. || Лудница || -{Asylum}- || Стела Рафаел || 
|-
| 2007. || Предвечерје || -{Evening}- || Констанс Лорд || 
|-
| 2008. || Бунтовница у интернату || -{Wild Child}- || Г-ђа Кингсли || 
|-
| 2010. || || -{The Wildest Dream}- || Рут Малори || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1963.
Умрли 2009.
Енглеске глумице
Америчке глумице
Добитници награде Тони